Кубок Сан-Марино з футболу 2022–2023 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул захищає Тре Фйорі.

Календар

Перший раунд 
Раунд пропускає Тре Фйорі як чинний переможець турніру.

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4/18 жовтня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4/19 жовтня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|5/18 жовтня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|5/19 жовтня 2022

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|30 листопада 2022 / 14 грудня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|25 січня 2023 / 8 лютого 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Сан-Марино на uefa.com 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2022—2023
Сан-Марино
Сан-Марино
2022 у спорті Сан-Марино
2023 у спорті Сан-Марино